3 miejscowości w Polsce:
 Tokarzew – osada w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Galewice
 Tokarzew – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Doruchów
 Tokarzew – leśniczówka w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Doruchów